Miejscowości w USA:
 Milford – miasto w stanie Connecticut, w hrabstwie New Haven
 Milford – miasto w stanie Delaware, w hrabstwie Kent
 Milford – wieś w stanie Illinois, w hrabstwie Iroquois
 Milford – miejscowość w stanie Indiana, w hrabstwie Kosciusko
 Milford – miasto w stanie Iowa, w hrabstwie Dickinson
 Milford – jednostka osadnicza w stanie Kalifornia, w hrabstwie Lassen
 Milford – miasto w stanie Kansas, w hrabstwie Geary
 Milford – jednostka osadnicza w stanie Maine, w hrabstwie Penobscot
 Milford – miasto w stanie Maine, w hrabstwie Penobscot
 Milford – miasto w stanie Massachusetts, w hrabstwie Worcester
 Milford – jednostka osadnicza w stanie Massachusetts, w hrabstwie Worcester
 Milford – wieś w stanie Michigan, w hrabstwie Oakland
 Milford – wieś w stanie Missouri, w hrabstwie Barton
 Milford – miasto w stanie Nebraska, w hrabstwie Seward
 Milford – jednostka osadnicza w stanie New Hampshire, w hrabstwie Hillsborough
 Milford – miasto w stanie New Hampshire, w hrabstwie Hillsborough
 Milford – miasto w stanie New Jersey, w hrabstwie Hunterdon
 Milford – miasto w stanie Nowy Jork, w hrabstwie Otsego
 Milford – wieś w stanie Nowy Jork, w hrabstwie Otsego
 Milford – miasto w stanie Ohio, w hrabstwie Clermont
 Milford – miasto w stanie Pensylwania, w hrabstwie Pike
 Milford – miejscowość w stanie Teksas, w hrabstwie Ellis
 Milford – miasto w stanie Utah, w hrabstwie Beaver
 Milford – miasto w stanie Wisconsin, w hrabstwie Jefferson
Gminy w USA:
 Milford (ang. Milford Town) – gmina w stanie Connecticut, w hrabstwie New Haven
 Milford (ang. Milford Township) – gmina w stanie Illinois, w hrabstwie Iroquois
 Milford (ang. Milford Township) – gmina w stanie Indiana, w hrabstwie LaGrange
 Milford (ang. Milford Township) – gmina w stanie Iowa, w hrabstwie Crawford
 Milford (ang. Milford Township) – gmina w stanie Iowa, w hrabstwie Dickinson
 Milford (ang. Milford Township) – gmina w stanie Iowa, w hrabstwie Story
 Milford (ang. Milford Township) – gmina w stanie Kansas, w hrabstwie Geary
 Milford (ang. Milford Town) – gmina w stanie Maine, w hrabstwie Penobscot
 Milford (ang. Milford Town) – gmina w stanie Massachusetts, w hrabstwie Worcester
 Milford (ang. Milford Township) – gmina w stanie Michigan, w hrabstwie Oakland
 Milford (ang. Milford Township) – gmina w stanie Minnesota, w hrabstwie Brown
 Milford (ang. Milford Township) – gmina w stanie Missouri, w hrabstwie Barton
 Milford (ang. Milford Town) – gmina w stanie New Hampshire, w hrabstwie Hillsborough
 Milford (ang. Milford Town) – gmina w stanie Nowy Jork, w hrabstwie Otsego
 Milford (ang. Milford Township) – gmina w stanie Ohio, w hrabstwie Butler
 Milford (ang. Milford Township) – gmina w stanie Ohio, w hrabstwie Defiance
 Milford (ang. Milford Township) – gmina w stanie Ohio, w hrabstwie Knox
 Milford (ang. Milford Township) – gmina w stanie Pensylwania, w hrabstwie Bucks
 Milford (ang. Milford Township) – gmina w stanie Pensylwania, w hrabstwie Juniata
 Milford (ang. Milford Township) – gmina w stanie Pensylwania, w hrabstwie Pike
 Milford (ang. Milford Township) – gmina w stanie Pensylwania, w hrabstwie Somerset
 Milford (ang. Milford Township) – gmina w stanie Dakota Południowa, w hrabstwie Beadle
 Milford (ang. Milford Town) – gmina w stanie Wisconsin, w hrabstwie Jefferson
W Wielkiej Brytanii:
 Milford – miejscowość w hrabstwie Derbyshire w Anglii
 Milford – miejscowość w hrabstwie Staffordshire w Anglii
 Milford – miejscowość w hrabstwie Surrey w Anglii
 Milford – miejscowość w Torridge, w hrabstwie Devon w Anglii
 Milford – miejscowość w Stowford, w West Devon, w hrabstwie Devon w Anglii
 Milford – miejscowość w Wiltshire (dystrykt), w hrabstwie Wiltshire w Anglii
 Milford on Sea – miejscowość w hrabstwie Hampshire w Anglii
W Irlandii:
 Milford – wieś w hrabstwie Armagh w Irlandii Północnej
 Milford – wieś w hrabstwie Cork w Irlandii
 Milford – miasto w hrabstwie Donegal w Irlandii

W Nowej Zelandii:
 Milford – szlak turystyczny w Nowej Zelandii